Wallum steht für:
 Wallum, australische Heidelandschaft
 Wallum, Ort in der Gemeinde Werdum, Landkreis Wittmund, Niedersachsen

Wallum ist der Familienname folgender Personen:
 Sibylle Wallum (* 1979), deutsche Kostümbildnerin

Siehe auch:
 Vallum